Kruså, een plaats in Denemarken
Krusa (geslacht), een geslacht van hooiwagens